André Kuipers (ruimtevaarder) (1958), een Nederlands ruimtevaarder van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA
 André Kuipers (korfballer) (1981), een Nederlands korfbalinternational